Чукаево — название населённых пунктов в России:

 Чукаево — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Чукаево — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.